Змагання жінок у могулі на Чемпіонаті світу-2011 проходило в  Дір-Веллі, США, 2 лютого 2011 року (кваліфікація і фінал). Участь у змаганнях взяли 27 атлеток із 17 країн світу.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Посилання
 Календар
 Список учасників
 Кваліфікація
 Фінал

Чемпіонат світу з фристайлу 2011
Жіночий могул на чемпіонатах світу з фристайлу